

Білий Здруй — село в гміні Каліш-Поморський Дравського повіту Західнопоморського воєводства
 Білий Здруй — село в гміні Славобоже Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства